Стине Бредал Офтедал (; род. , ) — норвежская гандболистка, правый полусредний венгерского клуба «Дьёри ЭТО» и сборной Норвегии. Трёхратная чемпионка мира (2011, 2015, 2021) и пятикратная чемпионка Европы (2010, 2014, 2016, 2020, 2022). Игрок года ИГФ (2019).

Карьера

Клубная 

Воспитанница школы клуба «Нит-Хак Ниттедал», выиграла с ним в 2005 году Кубок Партилле (крупнейший юношеский мировой турнир). В 2007 году перешла в «Фьелльхаммер», дебютировав в его составе в возрасте 16 лет. В сезоне 2007/2008 в 16 играх забила 50 голов. В 2008 году перешла в «Стабек». С сезона 2013/2014 играла за французский «Исси Париж», по окончании сезона награждена призом MVP чемпионата Франции. С 2017 года играет за венгерский «Дьёр».

В сборной 
В сборной сыграла 200 матчей и забила 541 мяч. Дебютировала 26 ноября 2010 матчем с Исландией. Чемпионка Европы 2010 (не сыграла там ни одного матча, вместо неё играла Линн Суллан) и 2014 годов, чемпионка мира 2011 и 2015 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года. Чемпионка мира 2010 года среди девушек до 20 лет.

Личная жизнь 
Есть младшая сестра Ханна (род. 1994), выступавшая вместе со Стине в «Исси-Пари Ханд». В 2019 году Ханна, сыгравшая два матча за сборную Норвегии, завершила карьеру.

Стине окончила Норвежскую школу менеджмента. Ранее занималась лёгкой атлетикой (метанием копья), личный рекорд — 32,08 м (установлен ей незадолго до наступления 14 лет).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ  
 Профиль на сайте клуба «Стабек» 

Гандболисты Норвегии
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ЖГК «Дьёр»